La Rectoria Vella (Castellcir), antiga rectoria, que també feia de masoveria, del terme municipal de Castellcir, al Moianès 
 Rectoria Vella (l'Esquirol), masia de l'Esquirol (Osona) 
 Rectoria vella de la Figuera, edifici del municipi de la Figuera (Priorat) 
 Rectoria Vella (Massanes), edifici a Massanes (la Selva) 
 Rectoria vella (Sallent), edifici del municipi de Sallent (Bages) 
 la Rectoria Vella (Pineda de Mar), mas fortificat al terme de Pineda (al Maresme)
 Rectoria vella de Sant Andreu de Llavaneres, rectoria de l'església vella de Sant Andreu

 Rectoria Vella (Sant Celoni), habitatge del rector i sacerdots de Sant Martí de Pertegàs, la primitiva parròquia de Sant Celoni (Vallès Oriental) 
 Rectoria Vella (Sant Quintí de Mediona), rectoria de l'església de Sant Quintí
 Rectoria Vella de Sant Joan de Mollet

 Rectoria vella de Sant Pere de Ribes, casa al nucli de Sant Pere de Ribes (al Garraf) 
 Rectoria vella de Santa Maria, casal de Mataró (Maresme) 
 Rectoria vella (Vallgorguina), edifici del municipi de Vallgorguina (Vallès Oriental)